Sličný může být druhové jméno nebo přídomek šlechtického jména.

Rostlinné druhy 

 Holubinka sličná
 Chamedorea sličná
 Klouzek sličný
 Kuřátka sličná
 Rmenec sličný

Králové, knížata, vévodové a vojevůdcové 

 Filip I. Kastilský (1478–1506) – rakouský arcivévoda, vévoda burgundský, lucemburský, brabantský a geldernský, hrabě flanderský a holandský a kastilský a leónský spolukrál.
 Filip IV. Francouzský (1265–1314) – francouzský král
 Fridrich I. Habsburský (1289–1330) – římský král, vévoda rakouský a štýrský.
 Hasdrubal Sličný (270 př. n. l. – 221 př. n. l.) – kartaginský vojevůdce
 Karel IV. Francouzský (1294–1328) – francouzský a navarrský král v letech 1322–1328 a zároveň poslední mužský člen přímé linie Kapetovců.
 Ota I. Olomoucký (1045–1087) – kníže znojemského (1055–1056) a olomouckého údělu (1061–1087) z dynastie Přemyslovců.

Externí odkazy 
 

Wikipedie:Rozcestníky